— японский футболист, нападающий японского клуба «Виссел Кобе» и сборной Японии. Участник чемпионатов мира 2014 и 2018.

Клубная карьера

«Мюнхен 1860» 
6 января 2014 года Осако стал футболистом клуба «Мюнхен 1860».

«Кёльн» 
В июне 2014 года Юя пополнил состав «Кёльна».

«Вердер» 
16 мая 2018 года Осако подписал контракт с бременским «Вердером».

Карьера в сборной 
В декабре 2018 года был включён в заявку на Кубок Азии 2019. В первом матче группового этапа против Туркмении отличился двумя голами. В матче полуфинала против Ирана также забил два мяча за свою сборную и тем самым помог ей стать финалистом (3:0).

Достижения 
 «Касима Антлерс»
 Чемпион Японии (1): 2009
 Обладатель Кубка Императора (1): 2010
 Обладатель Кубка Джей-лиги (2): 2011, 2012
 Обладатель Суперкубка Японии (2): 2009, 2010
 Обладатель Кубка банка Суруга (2): 2012, 2013
 Сборная Японии
 Обладатель Кубка Восточной Азии (1): 2013

Статистика

Клубная 

1Включая Суперкубок Японии и Кубок банка Суруга.

Голы за сборную

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Касима Антлерс»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Виссел Кобе»